Ихлов:
 Ихлов, Борис Лазаревич (род. 1956) — российский общественный деятель.
 Ихлов, Евгений Витальевич (1959—2019) — российский правозащитник, публицист.

Примечания